Восьмой — многозначный термин.
 «Восьмой» — парусный 44-пушечный фрегат Черноморского флота России.
 «8 Man» — вымышленный супергерой одноименных аниме и манги, созданный в 1963 году писателем-фантастом Кадзумасой Хираи и художником Дзиро Куватой.
 «Восьмой» — болгарский художественный фильм 1969 года, режиссёр Зако Хеския.